СК 747 (киррилица):

В спорте 
* «Спорткомплекс 747» — название стадиона «Локомотив» в Пскове в 2005—2020 годах.
 «СК 747» — название футбольного клуба «Псков-747» в начале сезона 2007 года.

Примечания